Латвійська футбольна вища ліга 2023 — 32-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії.

Клуби 
Супер Нова вибув за підсумками попереднього чемпіонату до першої ліги. ФШ Єлгава здобув перемогу в першій лізі та підвищення до вищої ліги. Після того як Спартакс не отримав ліцензію на поточний сезон Супер Нова отримав шанс повернутися до ліги.

Турнірна таблиця

Результати матчів

1–18 тури

19–36 тури

Примітки

Посилання 
 Сайт Латвійської футбольної федерації  
 Чемпіонат Латвії на сайті uefa  
 Латвійська вища ліга на soccerway 

2023
Латвія
2023 у латвійському спорті